Jesper Olof Modin (ur. 4 czerwca 1988 w Selånger) – szwedzki biegacz narciarski. Zajął 18. miejsce w sprincie techniką klasyczną podczas Igrzysk Olimpijskich w Vancouver w 2010 r. Jego najlepszym wynikiem na mistrzostwach świata jest 5. miejsce w sprincie techniką dowolną na Mistrzostwach w Oslo w 2011 r. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2010/2011, kiedy to zajął 22. miejsce w klasyfikacji generalnej, a w klasyfikacji sprintu był trzeci.

Modin zdobył także srebrny medal w sprincie stylem dowolnym podczas Mistrzostw Świata Juniorów w Malles Venosta w 2008 r.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Świata Juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan po zakończeniu sezonu 2015/2016

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  

Szwedzcy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1988
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Szwedzcy olimpijczycy